Whitley ist der Familienname folgender Personen:
 Aurtis Whitley (* 1977), Fußballnationalspieler aus Trinidad & Tobago
 Charles Orville Whitley (1927–2002), US-amerikanischer Politiker
 Chris Whitley (1960–2005), US-amerikanischer Musiker
 Curtis Whitley (1969–2008), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Gilbert Percy Whitley (1903–1975), australischer Fischkundler
 James L. Whitley (1872–1959), US-amerikanischer Politiker
 John Henry Whitley (1866–1935), britischer Politiker (Liberal Party) und Vorsitzender der BBC
 Keith Whitley (1955–1989), US-amerikanischer Country-Sänger
 Kym Whitley (* 1962), weibliche Komikerin und Schauspielerin
 Norman Whitley (1883–1957), britischer Lacrossespieler und Jurist
 Ray Whitley (1901–1979), US-amerikanischer Schauspieler
 Taylor Whitley (* 1980), US-amerikanischer Footballspieler
 Trixie Whitley (* 1987), US-amerikanische Musikerin

Whitley steht für:
 Whitley (Band), das Pseudonym eines US-amerikanischen Musikers
 (4779) Whitley, ein Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:
 Armstrong Whitworth Whitley, ein britischer Bomber aus dem Zweiten Weltkrieg
 Whiteley